

Акеспе — село, Аральський район, Кизилординська область
 Акеспе — село, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Еспе
 Єспе